Tainio ist der Name von
 einem finnischen Leuchtturm; siehe Leuchtturm Tainio

Zudem ist Tainio der Familienname folgender Personen:
 Eino Tainio (1905–1970), finnischer Politiker
 Hanna Tainio (* 1960), finnische Politikerin
 Maximus Tainio (* 2001), finnischer Fußballspieler
 Taavi Tainio (1874–1929), finnischer Politiker
 Teemu Tainio (* 1979), finnischer Fußballspieler